Srbica steht für:

 Skënderaj, serbischer Name dieser Stadt im Kosovo
 Srbica (Nordmazedonien), Dorf in Nordmazedonien